Fritz Berend ist der Name folgender Personen:

* Fritz Berend (Schauspieler) (1858–nach 1902), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter  
 Fritz Berend (Dirigent) (1889–1955), deutscher Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler